Das Juniorinnendoppel der Australian Open 2001 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressiegerinmem waren Anikó Kapros und Christina Wheeler.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Juniorinnendoppel
2001